Een ander woord voor oncologie
carcinologie (zoölogie), de studie naar kreeftachtigen
Carcinoloog, medisch beroep